Meziříčko est un toponyme qui peut désigner :

Meziříčko, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Meziříčko, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Horní Meziříčko, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie